Шкляренко — українське прізвище.

Відомі особи 
 Шкляренко Михайло Григорович — полковник Армії УНР.
 Шкляренко Олександр Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 
Українські прізвища
Прізвища на -енко